Het ATP-toernooi van Stockholm 1994 (met de officiële naam Stockholm Open 1994) werd van 24 tot en met 30 oktober 1994 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm